Dokument může být:
 dokument (právo) – každá písemná, obrazová, zvuková nebo jiná zaznamenaná informace, ať již v podobě analogové či digitální
 dokument (ekonomie) – obchodní doklad
 historický dokument – předmět, často písemnost či obraz, dokládající určitou historickou událost, děj či stav nějaké věci v minulosti
 dokument – základní nástroj žurnalistiky (publicistika, zpravodajství) (viz níže dokument v mediích)

 dokument v médiích
 filmový dokument
 filmový materiál, archiválie, už bez ohledu na jeho původní obsahové zaměření
 dokumentární film  – druh filmu, jehož hlavním cílem je zprostředkování a dokumentace skutečnosti. 
 televizní dokument – dokumentární pořad určený pro televizi a mající spíše krátkometrážní či středometrážní délku
 rozhlasový dokument – dokumentární pořad určený pro rozhlas
 dokumentární fotografie – fotografie zachycující reálné dění, novinářská fotografie, reportážní fotografie
 novinový dokument – dokumentární text, například reportáž
 literární dokument – literární útvar zachycující pravdivé události, například vzpomínky (memoáry) či deník

 dokument v technice
 dokument (informatika) – soubor uložených dat na disku počítače
 strukturovaný dokument – Document Object Model jako reprezentace dat v paměti počítače

Související články 
 dokumentace
 listina
 doklad

Externí odkazy